Венгрия участвует в конкурсе песни Евровидение 2012 в Баку, Азербайджан. Своего участника выберет через национальный отборочный конкурс A Dal (), состоящий из двух полуфиналов и финала. Конкурс организовывает Венгерский национальный вещатель MTV.

A Dal 
1 декабря 2011 года MTV начал прием заявок на национальный отборочный конкурс A Dal. Крайним сроком подачи заявки на участие стало 30 декабря 2011 года. Полуфиналисты конкурса выбирались профессиональным жюри из всех заявок, которые были предоставлены MTV. 10 января 2012 года были объявлены все 20 полуфиналистов конкурса A Dal.

Полуфиналы конкурса и финал будут транслироваться на двух каналах: M1 и Duna TV World. Из каждого полуфинала в финальную стадию конкурса будут проходить по 4 исполнителя, таким образом финал конкурса будет состоять из 8 участников. В суперфинал конкурса пройдут только 4 исполнителя, которые и будут бороться представить Венгрию в Баку. Интересно, что на разных стадиях конкурса применяется разная система голосования. В полуфиналах принимается система 75 % голосования жюри и 25 % голосования телезрителей; в финале конкурса используется 100 % телезрительское голосование, а в суперфинале голосование проходит по системе 50/50.

Первый полуфинал 
 Голосование жюри

Голосование жюри

Финал

На конкурсе Евровидение 
Венгрия выступит в первом полуфинале, который состоится 22 мая 2012 года. Группа «Compact Disco» хотела заявить, что они пустят слона и тигра во время их выступления, но по правилам конкурса ни диких, ни домашних животных не должно быть заявлено во время выступления аристов на евро.

Примечания 

Страны на «Евровидении-2012»